Шаулис — фамилия. 

 Шаулис, Зола Мэй (род. 1942) — американская пианистка.
 Шаулис, Юргис  (1879—1948) — литовский политик и дипломат.